Aleksandr Matveevič Dmitriev-Mamonov – diplomatico russo
 Artur Dmitriev – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Denis Dmitriev – pistard russo
 Fëdor Dmitriev – ex cestista russo
 Ivan Ivanovič Dmitriev – poeta e politico russo
 Roman Dmitriev – lottatore russo
 Semën Dmitriev – pallavolista russo
 Sergej Dmitriev – ex calciatore e allenatore di calcio sovietico